Central Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Square Historic District (Bristol, New Hampshire), NRHP-Nr. 83001139
 Central Square Historic District (Cambridge, Massachusetts), NRHP-Nr. 90000128
 Central Square Historic District (Lynn, Massachusetts), NRHP-Nr. 85003335
 Central Square Historic District (Stoneham, Massachusetts), NRHP-Nr. 89002277
 Central Square Historic District (Waltham, Massachusetts), NRHP-Nr. 89001526
 Central Square Historic District (Weymouth, Massachusetts), NRHP-Nr. 92000040